MMN steht für:
 den IATA-Code des Flughafens von Stow (Massachusetts)
 die kenianische Partei Masses Movement of Nigeria
 die Mismatch Negativity, eine Komponente Ereigniskorrelierter Potentiale
 die Erkrankung Multifokale motorische Neuropathie
 die Monumenta musica Neerlandica

mMn steht für:
 Meiner Meinung nach, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#M

Siehe auch:

MMN